Евгений Блинов: 
 Блинов, Евгений Григорьевич (1925—2018) — советский и российский балалаечник, дирижёр.
 Блинов, Евгений Иванович (1937—2015) — советский и российский государственный деятель.
 Блинов, Евгений Михайлович (род. 1948) — советский государственный деятель.